

Cinema 
 You Never Can Tell – film del 1914 diretto da Norval MacGregor
 You Never Can Tell – film del 1920 diretto da Chester M. Franklin
 You Never Can Tell – film del 1951 diretto da Lou Breslow

Musica 
 You Never Can Tell – singolo di Chuck Berry del 1964

Teatro 
 Non si sa mai o Non si può mai dire (You Never Can Tell) – opera teatrale di George Bernard Shaw del 1897